Дросси — фамилия. Известные носители:

 Дросси, Андрей Дмитриевич (1860—1918) — русский офицер, гимназический товарищ писателя Антона Чехова.
 Дросси, Пётр Иванович (?—1914) — русский офицер, полковник, участник Первой мировой войны.

См. также 
 Дом Дросси